Ната́лья Замя́тина:

 Замятина, Наталья Васильевна (р. 9 июля 1991) — российская спортсменка. Чемпионка России по прыжкам в воду (2011).
 Замятина, Наталья Георгиевна (род. 1951) — советский и российский ботаник.
 Замятина, Наталья Юрьевна (род. 1962) — советская и российская гитаристка, музыкальный педагог.